James Otto Lewis (1799-1858) – pittore statunitense
 James Taylor Lewis (1819-1904) – politico avvocato e giudice statunitense
 James Lewis (1840-1896) – attore statunitense
 James Lewis (1854-1929) – politico canadese
 J. Hamilton Lewis (1863-1939) – politico statunitense
 James Lewis Thomas Chalmbers Spence (1874-1953) – poeta e giornalista scozzese
 James Lewis Kraft (1874-1953) – inventore e imprenditore canadese e statunitense
 James Woodrow Lewis (1912-1999) – giudice statunitense
 James E. Lewis (1923-1997) – artista statunitense
 James Lewis (1930-2016) – politico statunitense
 James A. Lewis (1933-1997) – politico statunitense
 James R. Lewis (1936-2020) – politico statunitense
 James B. Lewis (1947) – politico statunitense
 James R. Lewis (1959) – astrologo statunitense
 James Lewis – giocatore di football americano statunitense
 James "Flex" Lewis (1983) – culturista gallese
 James Lewis (1987) – rugbista gallese